Вовчкові:
 Вовчкові, або соневі (Gliridae) — родина ссавців ряду гризунів (Rodentia).

 Вовчкові (Orobanchaceae) — родина рослин порядку Губоцвітих (Lamiales).